Матч СССР — США по боксу 1973 года проходил 28 января в Лас-Вегасе во дворце спорта «Сизарс-пэлас».

Официальный матч 
На матче присутствовало 1200 зрителей. Американские тяжеловесы и в этот раз оказались традиционно сильнее советских: в пяти матчах советским боксёрам лишь однажды удалось взять верх над американцами. Сказывался высокий уровень подготовки американских боксёров, которые, будучи лишь недавно привлечены в сборную страны, способны на равных противостоять советским спортсменам. Так, 16-летний Рэй Леонард победил чемпиона Европы среди молодёжи Валерия Львова. Матч, как и два предыдущих, проведённых в Лас-Вегасе, был выигран советской сборной со счётом 6:5.

Первый неофициальный матч 
После официального матча советская команда разделилась на две части. Первая участвовала в неофициальном матче сборных 30 января в Денвере (штат Колорадо). Матч состоял из пяти боёв, из которых советские боксёры выиграли четыре.

Второй неофициальный матч 
31 января состоялся второй неофициальный матч сборных в Омахе (штат Небраска). Как и предыдущем, в этом матче боксировали представители пяти весовых категорий и советские боксёры снова одержали командную победу, на этот раз со счётом 3:2.

Примечания

Литература 
 
 
 

Матчи СССР — США по боксу
События 28 января
Январь 1973 года
1973 год в боксе
Спорт в США в 1973 году
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Международные спортивные соревнования в Денвере
Омаха
Спортивные соревнования в Небраске
Международные соревнования по боксу в США